Das Junioreneinzel der Wimbledon Championships 2014 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger war Gianluigi Quinzi.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Junioreneinzel
2014